Rumina peut se référer à :

 Une déesse romaine, Rumina
 Un genre d'escargot, Rumina